

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Prętki – część kolonii Wikielec w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Prętki - część wsi Turza Mała w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica
 Prętki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg